sürgöny, a távirat szó elavult szinonimája
sürgöny vagy dépeche, a külügyminisztérium és a külképviseletek között váltott diplomáciai irat
Sürgöny, pesti politikai, tudományos és művészeti hírlap (1840)
Sürgöny, pesti politikai közlöny (1860–1867)